Le gouvernement Lambán peut désigner ces députations générales d'Aragon :

Gouvernement Lambán , du  au  ;
 Gouvernement Lambán , depuis le .